Марко Пантић (Нови Сад, 18. јун 1998) је српски фудбалер који тренутно наступа за Напредак из Крушевца.

Каријера 
У млађим узрастима, Пантић је наступао за фудбалске клубове ЖСК из Жабља, Слогу из Темерина, као и нешто познатију новосадску Војводину, да би фудбалско школовање завршио у суботичком Спартаку. Лета 2016. године, као капитен и један од најталентованијих чланова омладинског састава, Пантић одлази на једногодишњу позајмицу четвртолигашу Хајдуку из Чуруга, где је наступао у јужној групи Војвођанске лиге. Почетком 2017, позајмица је споразумно раскинута, а Пантић је, потписавши са клубом стипендијски уговор до лета 2018, постао првотимац Спартака у другом делу текуће сезоне. Добивши поверење првог тренера, Андреја Чернишова, Пантић се убрзо усталио у првој постави екипе. Недуго затим, у марту исте године, потписао је свој први професионални уговор са клубом на четири и по године.

Репрезентација 
Селектор омладинске репрезентације Србије, Милан Обрадовић, уврстио је Пантића на прелиминарни списак играча за квалификационе утакмице крајем марта 2017. године.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1998.
Спортисти из Новог Сада
Српски фудбалери
Фудбалери Хајдука Чуруг
Фудбалери Спартака Суботице
Фудбалери ЧСК Пиваре
Фудбалери ОФК Бачке
Фудбалери Напретка Крушевац
Фудбалери Пролетера Нови Сад
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Везни играчи у фудбалу